Nederlandse personen:
Da van Daalen (1956), beeldhouwster, tekenaar
Gotfried Coenraad Ernst van Daalen (1863-1930), militair
Gotfried Coenraad Ernst van Daalen (1836-1889), militair en vader van eerstgenoemde
Eeldert Christiaan van Daalen (1822-1879), militair, oom van eerstgenoemde en neef van tweedegenoemde
Maria van Daalen (1950), schrijfster en dichter
Thijs van Daalen (1950), politicus
Willem Hendrik Johan Everhardus van Daalen (1914-1942), eerste luitenant, Bronzen Leeuw
Meneer van Daalen (2004-2014) supermarktmanager in reclames van Albert Heijn, gespeeld door Harry Piekema